2014 Голяма награда на Австрия е 27-ото за Голямата награда на Австрия и осми кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 22 юни 2014 година на пистата Ред Бул Ринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия